Poiares (Freixo de Espada à Cinta), een plaats in de Portugese gemeente Freixo de Espada à Cinta
 Poiares (Peso da Régua), een plaats in de Portugese gemeente Peso da Régua
 Poiares (Ponte de Lima), een plaats in de Portugese gemeente Ponte de Lima